Lux aeterna (requiem), gezang bij uitvaartmis 

Lux aeterna kan verwijzen naar verschillende composities:
 Lux aeterna (Hanson)
 Lux Aeterna (Morten Lauridsen)
 Lux aeterna (Ligeti)
 Lux Aeterna (Mansell), uit de film Requiem for a dream uitgevoerd door het Kronos quartet